

Militaire 
 Lanterne portative
 Terme argotique désignant le conseil de guerre, ou tribunal militaire

Presse 
 Le Falot, journal suisse anarcho-syndicaliste bilingue français-italien